Middleburg kan avse:

USA
Middleburg, Florida
Middleburg, Iowa
Middleburg, Kentucky
Middleburg, Maryland
Middleburg, Ohio

Middleburg, Pennsylvania
Middleburg, Virginia

Se även
Middleburgh
Middelburg (olika betydelser)